Ґердан (лу́чка) — шийна бісерна прикраса

Села:

:
 Лучка — Полтавська область, Лохвицький район
 Лучка — Сумська область, Липоводолинський район
 Лучка — Сумська область, Тростянецький район
 Лучка — Тернопільська область, Тернопільський район

 ():
 Лучка — Кошицький край, округ Рожнява
 Лучка — Пряшівський край, округ Левоча
 Лучка — Пряшівський край, округ Сабінов
 Лучка — Пряшівський край, округ Свидник
 Котрчіна Лучка — Жилінський край, округ Жиліна.
 Лєтавска Лучка — Жилінський край, округ Жиліна.
 Незбудска Лучка — Жилінський край, округ Жиліна.